BDA est un sigle qui peut signifier :
 BDAmateur (où BDA signifie bande dessinée amateur), un site internet ;
 bouffée délirante aiguë, une affection psychiatrique de la famille des psychoses ;
 Boulevard des airs, un groupe de musique français ;
Blu-ray Disc Association, l’organisme de gestion du format Blu-Ray Disc ;
Bureau des Arts, une association d'école supérieure chargée des activités artistiques et culturelles.

BDA est une code qui peut signifier :
 Aéroport international L.F. Wade, aux Bermudes, selon le code IATA.

Code